Codis est une banque de donnée répertoriant les profils d'ADN.
 Codis est une coopérative de commerçants française.
 CODIS signifie Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.